Гипертензивный церебральный криз — форма гипертонического криза, проявляющаяся преходящим нарушением мозгового кровообращения (ПНМК); внезапное и индивидуальное для каждого больного значительное повышение артериального давления, сопровождающееся появлением или усугублением имевшейся ранее церебральной симптоматики.

Более характерны для гипертонической болезни II и III стадии при тяжёлом и злокачественном течении, хотя лёгкие кризы встречаются и в I стадии гипертонической болезни.

У женщин регистрируются в шесть раз чаще.

В клинических проявлениях криза на первом плане всегда общемозговая симптоматика, хотя возможны и лёгкие очаговые симптомы, чаще стволовой локализации. В этом случае говорят о смешанном кризе. Возможны и сочетанные кризы — церебрально-коронарный, -ренальный, -акроспастический и другие.

Факторы, способствующие возникновению криза 
 Психоэмоциональное перенапряжение.
 Неблагоприятные метеорологические условия.
 Избыточное потребление поваренной соли.
 Дисциркуляторная энцефалопатия II и III стадии.
 Быстро прогрессирующее течение гипертонической болезни.
 Сахарный диабет, особенно некомпенсированный.

Клиника и критерии диагностики 
На основании особенностей нарушения гемодинамики можно выделить три варианта криза (Голиков А. П., 1985):

 Гиперкинетический. Имеет место увеличение сердечного выброса при повышении преимущественно систолического давления свыше 180—200 мм рт. ст. Развиваются быстро, без предвестников. Резкая головная боль, часто пульсирующая, мелькание мушек перед глазами, головокружение, шум в ушах, тошнота, нередко рвота. Вегетативные проявления (чувство жара, озноб, гипергидроз, усиленное сердцебиение, иногда полиурия и др.) нередко входят в клиническую картину криза. Наиболее характерны для начальной стадии гипертонической болезни.
 Гипокинетический. Сердечный выброс снижен, резко нарастает общее периферическое сопротивление. Обычно возникает на фоне длительной артериальной гипертензии. Развивается постепенно. Повышено диастолическое давление, имеются изменения на ЭКГ в виде замедления внутрижелудочковой проводимости, снижения сегмента ST. Больные сонливы, нередко дезориентированы, лицо бледное, одутловатое, отмечается мышечная слабость, уменьшение диуреза. Чаще встречается в поздних стадиях гипертонической болезни.
 Эукинетический. Развивается быстро, на фоне повышенного систолического и диастолического давления. Сердечный выброс не изменен, общее периферическое сопротивление повышено. Может осложниться острой левожелудочковой недостаточностью и, как следствие, отёком лёгких.

Критерии тяжести 
 Лёгкие кризы: головная боль, шум в ушах, головокружение, тошнота и другие симптомы выражены легко или умеренно. Продолжительность до 1-2 часов.
 Кризы средней тяжести (часто гипокинетические): все симптомы выражены отчетливо, нередко рвота, оглушение, возможна лёгкая очаговая симптоматика (чаще столового уровня). Продолжительность 3—4 часа, иногда дольше.
 Тяжёлые кризы (выраженность симптомов значительная): резкая головная боль, рвота, головокружение, атаксия, нередко оглушение. Часто выявляется рассеянная органическая симптоматика. Продолжительность до суток и более.

В некоторых случаях имеется основание говорить о развившейся острой гипертензивной энцефалопатии, обусловленной отёком и набуханием мозга с микрогеморрагиями и мелкими ишемическими очагами. У подобных больных резко выражены общемозговые симптомы: оглушенность или потеря сознания, психомоторное возбуждение, дезориентация, тонические и клонические судороги. Могут быть застойные диски зрительных нервов, лёгкая очаговая симптоматика. Продолжительность обычно до нескольких суток; возможны кома, летальный исход (Кушаковский М, С. 1995).

Критерии частоты 
 При лёгких кризах:
 частые — свыше 4 раз в месяц,
 средней частоты — 3-4 раза в месяц,
 редкие — 1-2 раза в месяц.

 При кризах средней тяжести и тяжёлых:
 частые — более 5 раз в год,
 средней частоты — 3-5 раз в год,
 редкие — 1-2 раза в год.

Литература 
 Клиническая неврология с основами медико-социальной экспертизы. СПб.: ООО «Медлайн-Медиа», 2006.

См. также 
 Преходящее нарушение мозгового кровообращения
 Гипертоническая болезнь
 Гипертонический криз
 Симпатоадреналовый криз

Заболевания головного мозга
Заболевания по алфавиту